Король Кофетуа и нищенка:
 Король Кофетуа и нищенка (сюжет) — сюжет о короле Кофетуа и нищей девушке в литературе и изобразительном искусстве.
 Король Кофетуа и нищенка (картина Бёрн-Джонса) — картина Эдварда Бёрн-Джонса, 1884 год.
 Король Кофетуа и нищенка (картина Райдера) — картина Альберта Пинхема Райдера из собрания Смитсоновского музея американского искусства.
 «Король Кофетуа и нищенка» — фото Джулии Камерон, 1875 год.
 «Король Кофетуа» — повесть Жюльена Грака, 1970 год.